Alypos () ist der Name von:

 Alypos (Strategos) aus Erythrai
 Alypos (Bildhauer) aus Sikyon
 Alypos (Gesandter), Aitolischer Gesandter in Rom
 Alypos (Rhetor) in Antiochia